Hammeren kan hentyde til flere artikler:
 Hammeren – et areal og et ejerlav i Allinge-Sandvig Sogn, Bornholms Regionskommune
 Hammeren (Sorø Kommune) – en bebyggelse i Lynge Sogn, Sorø Kommune
 Hammeren (by), en by i provinsen Hedmark i Norge
 Hammeren (skib fra 1936), et skib fra Hammerhavnen (Bornholm)
 Hammeren (skib fra 1962), et skib fra Hammerhavnen (Bornholm)
 Hammerknuden – også kaldet Hammeren, klippe på Bornholms nordspids
 Hammeren Fyr, et fyr på Bornholm